Дживс / По мотивам Дживса () — мюзикл Эндрю Ллойда Уэббера и Алана Эйкборна, основанный на романах П. Г. Вудхауса. Премьера состоялась 22 апреля 1975 года в Театре Её Величества. Закрытие прошло 24 мая 1975 года (38 спектаклей). Этот мюзикл был первым провалом Эндрю Ллойда Уэббера.

По мотивам Дживса — переписанная версия 1996 года, премьера которой состоялась 1 мая 1996 года в Лондоне и удачно продержалась до февраля 1997 года в трёх театрах. Премьера в США прошла в 1996 году и на Бродвее в 2001 году.

1975: Дживс 
Идея превратить истории о Дживсе в мюзикл принадлежит Тиму Райсу. Он хотел создать его совместно с Эндрю Ллойдом Уэббером, но по прошествии некоторого времени отбросил эту идею. Эндрю идея понравилась, но он остался без соавтора и поэтому пригласил известного британского драматурга Алана Эйкборна к сотрудничеству и, получив благословение от Вудхауза, начал работу. Эйкборн использовал героев и сюжетные линии из рассказов о Дживсе и Вустере.

Действие происходит в одном из клубов Восточного Лондона, где Берти Вустер устроил благотворительный концерт, на котором сам играет на банджо. Оно неожиданно исчезает и Дживс отправляет человека за новым инструментом, а Берти, чтобы протянуть время, развлекает публику анекдотами из собственной жизни.

Лояльность к материалам Вудхауза привела к тому, что действие мюзикла растянулось на пять часов. Первые четыре песни Берти исполнял в одиночку, а первая актриса появлялась только через 35 минут после начала действия.

Ллойд Уэббер не был уверен в успехе своего нового творения, но премьера всё-таки состоялась 22 апреля 1975 года в Театре Её Величества. Дэвид Хеммингс исполнил роль Берти Вустера, Майкл Олдриддж — роль Дживса.

Режиссёр Эрик Томпсон хотел сделать из мюзикла небольшой фарс, но уволился как раз перед премьерой, и на должность режиссёра вступил сам Эйкборн, хотя до этого он никогда ничего не ставил. Ему помогал балетмейстер Кристофер Брюс. В результате, мюзикл получился затянутым и недостаточно интересным и закрылся примерно через месяц — 24 мая 1975 года, выдержав 38 представлений.

Музыкальные номера (1975) 

Акт I
 Banjo Boy
 The Code Of The Woosters
 Jeeves Is Past His Best
 Limerick Song
 Aunt Dahlia (menu song)
 Don’t Tie Me Down, I’m A Travelling Man
 Won’t You Do This For Me, Bertie?
 Spode Theme
 Love Duet
 Code Of The Woosters reprise
 Girls' Trio: Waltz

Акт II
 Valet’s Lament (вырезанная)
 What Is An Idiot?
 What Shall We Do About Spode?
 Duet — Stiffy & Pinker
 S.P.O.D.E
 Tennis Song
 Eulalie
 Madrigal
 I Have A Plan
 Limerick Song (reprise)
 Waltz (reprise)
 Big Banjo Finish

1996: По мотивам Дживса 
В 1996 году Ллойд Уэббер и Эйкборн решили переработать мюзикл, изменив оригинальную версию. Произведение получило название «По мотивам Дживса» (чтобы не было ассоциаций с оригиналом). Подверглись сокращению оркестровка и количество героев (с 22 персонажей до 10). Лишь три песни из оригинальной версии остались нетронутыми — «Banjo boy», «Half a moment» и «Travel hopefully». Другие песни и музыкальные интерлюдии были в основном новыми или переработанными Эндрю.

Сюжет (1996)

Акт I 
Действие происходит на благотворительном концерте устроенном Бертрамом Вустером. Уже перед выходом на сцену, Берти обнаруживает, что его банджо, с которым он собирался выступать, украдено и заменено сковородой. Его мудрый слуга Дживс отправляет человека за новым инструментом и, чтобы протянуть время, предлагает Берти рассказать публике интересный анекдот из своей жизни: как с ним чуть не обручились сразу три женщины.

Берти под именем друга Гасси Финк-Ноттла предстаёт в суде перед судьёй Воткайном Бассеттом за то, что сбил с полисмена шлем. После вынесения приговора сразу начались проблемы. Настоящий Гасси появляется в апартаментах Берти и признаётся ему, что влюблён в дочь судьи Бассетта — Мадлен. Чтобы произвести впечатление на Бассетта, Гасси представляется ему Берти Вустером и рассказывает, что он — владелец шикарных апартаментов (настоящего Берти).

Всё стало ещё хуже, когда племянница судьи Стефани «Флоп» Бинг обратилась за помощью к Берти, чтобы он помог ей в её романе с преподобным Гарольдом «Стинкер» Пинкером. Чтобы Берти отреагировал, Стиффи заявляет в «Таймс», в рубрике «Будущие свадьбы», что помолвлена с ним. Вустер понимает, что если Бассетт прочитает «Таймс», то его другу будет грозить опасность и отправляется домой к судье. По пути к нему присоединяются друзья: Бинго Литтл и его возлюбленная Хонория Глоссоп. Когда-то Берти и Хонория были вместе, что раздражает Бинго, который до сих пор думает, что Хонория влюблена в Берти. В доме Бассетта они встречают гостя — американца Сайруса Баджа III, сына магната по производству джема, тоже положившего глаз на Мадлен. Берти представляется ему, как Бинго Литтл, а настоящего Бинго он представляет, как Гасси Финк-Ноттла.

К концу первого акта складывается интересная картина: Берти успевает побывать и Гасси и Бинго; Бинго становится Гасси; Гасси — Берти. Стиффи «помовлена» с Берти, но любит Гарольда «Стинкера» Пинкера; Хонория мечтает обручиться с Берти, но её безумно любит Бинго; Гасси хочет быть с Мадлен, но боится Сайруса, который также увлечён Мадлен. Все вот-вот запутаются…

Акт II 
Берти решает рассказать Мадлен о чувствах Гасси, но она не так понимает его слова и думает, что Берти в неё влюблён. Гасси приходит в бешенство. Хонория, ничего не зная, тоже хочет, чтобы Берти объявил о помолвке с ней и это приводит Бинго в гнев. Кажется, только одной женщине Берти не интересен — Стиффи, хотя тоже вроде бы с ним «помолвлена».

Она обещает помочь Берти, но взамен требует, чтобы он принял участие в её рискованном плане. Ему нужно было изобразить грабителя, для того чтобы Гарольд «Стинкер» Пинкер показал себя храбрецом.

Берти соглашается и в маске свиньи залезает через окно в дом Бассетта, но попадает не туда куда нужно. Его замечают и начинают гоняться за ним по всему дому и, в конце концов, в этом хаосе Гарольд «Стинкер» Пинкер случайно ударяет Сайруса и тот, потеряв сознание, вместе с Берти падает в фонтан. Берти вот-вот обвинят в воровстве, и в тот момент, когда Бассет уже снимает с него маску, Вустер зовёт на помощь Дживса. Камердинер, откликнувшись на крик о помощи, «останавливает время», и второстепенные персонажи замирают. Берти умоляет Дживса помочь ему выпутаться из данной ситуации, после чего Дживс крутит фонтан, «возобновляет ход времени» и, к моменту, когда второстепенные персонажи «оживают», на месте Берти оказывается Сайрус. Все думают, что именно американец — тот самый вор.
   
Во время всей этой беготни все пары правильно воссоединились: Гарольд «Стинкер» Пинкер со Стиффи, Гасси с Мадлен, Бинго с Хонорией. А Бассетт так и не получил свой номер «Таймс». Все считают, что Берти ничего не сделал, чтобы помочь ситуации.

Шоу заканчивается тем, что Берти получает банджо и исполняет финальную песню «Banjo Boy».

Музыкальные номера (1996) 

Акт I
 Banjo Boy
 The Code Of The Woosters
 Travel Hopefully
 That Was Nearly Us
 Deadlier Than The Male
 The Hallo Song

Акт II
 By Jeeves
 When Love Arrives
 What Have You Got To Say, Jeeves?
 Half A Moment
 It’s A Pig!
 Banjo Boy

Постановки «По мотивам Дживса» 
Премьера мюзикла «По мотивам Дживса» состоялась 1 мая 1996 года в театре Стивен Джозеф в Скарборо, Северный Йоркшир. Реакция аудитории была восторженной и 2 июля 1996 года премьера прошла в Лондоне в театре Дьюк-Йорк. Было оговорен 12-недельный сезон.

«По мотивам Дживса» оказался более популярен, чем первая версия, и представления были продлены до февраля 1997 года, когда мюзикл переехал в Театр Лирик. Стивен Пейси, исполнявший роль Берти Вустера, был номинирован на «Olivier Award» «За лучшую мужскую роль в мюзикле», шоу получило такие номинации, как «За выдающююся новую постановку» и «Лучший художник по костюмам».

Премьера в США прошла 12 ноября 1996 года в Goodspeed Opera House в штате Коннектикут. Премьера состоялась и на Бродвее в театре Хелен Хейз 28 октября 2001 года, спектакли шли до 30 декабря 2001, в общем счёте 73 спектакля. Режиссёр был сам Айкборн. В 2007 году состоялся новый тур по Великобритании (премьера 16 августа 2007 года в театре Девоншир Парк, Истборн. Последнее представление прошло 20 октября 2007 года в Королевском театре, Плимут).

Также премьерные показы прошли в Новой Зеландии 6-9 февраля 2008. В мае 2008 года шоу было поставлено в Ривертаунском репертуарном театре в Новом Орлеане, штат Луизиана. Состоялась премьера в театре Корнсток, Центральный Иллинойс с 17 октября 2008 и по 25 октября. В театре Дженезиан в Сиднее, мюзикл шёл с 18 октября 2008 года по 6 декабря 2008 года.

Премьера мюзикла состоялась в лондонском театре «Landor», где спектакль будет идти с 1 февраля по 5 марта 2011 года.

Фильм 
В 2001 году по мюзиклу был снят фильм. Роль Дживса исполнил Мартин Джарвис, роль Берти — Джон Шерер. Режиссёром фильма является Алан Эйкборн.

Ссылки 
 Really Useful Group — страница мюзикла
 Подробная история создания мюзикла «По мотивам Дживса»
 Страница мюзикла  на сайте Musicals.ru

Мюзиклы Эндрю Ллойда Уэббера
Английские мюзиклы
Мюзиклы 1975 года
Мюзиклы по мотивам книг